Alexandre Simoni, een Braziliaanse tennisser
Gilberto Simoni, een Italiaanse wielrenner
Matteo Simoni, een Vlaamse acteur
Zef Simoni, een Albanese bisschop